RHAW steht für:
 Radar Homing And Warning, siehe Radarwarnanlage

Rhaw ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Rhaw (1573–1621), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker

 Georg Rhaw (1488–1548), deutscher Komponist, Musiktheoretiker und Drucker; siehe Georg Rhau 

Siehe auch:
 Rhau
 Rau